Чемпионат Украины по баскетболу 2008-2009:
Украинская баскетбольная суперлига 2008-2009 — официальный чемпионат Украины 2008/2009 по баскетболу.
Украинская баскетбольная лига — альтернативный чемпионат Украины 2008/2009 по баскетболу.